Цорн () — немецкая фамилия, а также топоним.

 Известные носители
 Цорн, Андерс Леонард (1860—1920) — шведский художник
  (род. 1950) — русско-немецкий миссионер, директор издательства Свет на Востоке, писатель.
 Цорн, Елена Николаевна (род. 1942) — советская и российская актриса
 Цорн, Макс Август — американский математик немецкого происхождения
 Цорн, Михаил Павлович — Георгиевский кавалер; майор; № 9446; 26 ноября 1854.
 
 Цорн, Фридрих Альберт (1816—1895) — немецкий и российский хореограф, танцор
 Цорн, Ханс (1891—1943) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал пехоты, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.

 Другое
 Цорн — скандинавская биографическая драма 1994 года, режиссёр Гуннар Хелльстрём.

См. также 
 Зорн, Джон (род. 1953) — американский авангардный саксофонист и композитор.
 Зорн, Триша (род. 1964) — американская паралимпийская пловчиха.